Markel Susaeta, né le  à Eibar (Pays basque, Espagne), est un footballeur international espagnol évoluant au poste d'ailier au Macarthur FC.

Son cousin Néstor Susaeta est aussi footballeur, et évolue actuellement au Rayo Majadahonda.

Biographie 

Susaeta signe pour quatre mois au Gamba Osaka le . Le , il entre en jeu lors d'une victoire 1-0 contre le Sagan Tosu en J1 League.

Produit du centre de formation de l'Athletic Bilbao, il compte trois sélections en équipe d'Espagne des moins de 21 ans.

Il débute avec l'Espagne de Vicente del Bosque le  lors d'un match amical face au Panama en remplaçant David Villa à la . Il inscrit le dernier but du match (victoire 1-5 de l'Espagne) à la .

Le , il s'engage en faveur du Macarthur FC, qui disputera sa première saison en A-League, et où il retrouvera Beñat, son coéquipier de longue date à l'Athletic Bilbao.

Statistiques

Palmarès 
  Athletic Bilbao
 Finaliste de la Ligue Europa en 2012
 Finaliste de la Coupe d'Espagne en 2009, 2012 et 2015
 Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne en 2015

Notes et références

Liens externes 
 
 

Joueur de l'équipe du Pays basque de football
Footballeur international espagnol
Joueur du Bilbao Athletic
Joueur de l'Athletic Bilbao
Joueur du CD Baskonia
Joueur du Gamba Osaka
Joueur du Melbourne City FC
Joueur du Macarthur FC
Naissance en décembre 1987
Naissance à Eibar
Footballeur de la communauté autonome du Pays basque